Archaeothyris — вимерлий рід офіакодонтидових синапсидів, який жив у пізньому карбоні та відомий у Новій Шотландії. Датований 306 мільйонами років тому, Archaeothyris разом із менш відомим синапсидом під назвою Echinerpeton є найдавнішими беззаперечними синапсидами з відомих. Назва означає стародавнє вікно (грецьке) і стосується отвору в черепі, скроневого вікна, що вказує на те, що це ранній синапсид. Protoclepsydrops також з Нової Шотландії трохи старший, але відомий за дуже фрагментарними матеріалами.

Опис
Археотирис був більш розвиненим, ніж ранні завропсиди, мав сильні щелепи, які могли відкриватися ширше, ніж у ранніх рептилій. Хоча всі його гострі зуби були однакового розміру та форми, у нього була пара збільшених іклів, що свідчить про те, що він був м’ясоїдною твариною.

Палеоекологія 
Археотіріс жив на території сучасної Нової Шотландії приблизно 306 мільйонів років тому в кам'яновугільному періоді (Пенсильванія). Нова Шотландія в той час була болотом, схожим на сьогоднішній Еверглейдс у Флориді. Замість дерев тоді були гігантські плауни, які були дуже високими, деякі, як-от лепідодендрон, досягали 50 метрів. Archaeothyris та інші ранні амніоти жили у вологій рослинності на лісовій землі разом із більш пристосованими до наземних умов амфібіями-лабіринтодонтами.

Класифікація 
Нижче наведено кладограму, модифіковану на основі аналізу Бенсона (2012):

Примітки 

Роди хордових
Синапсиди